Green Valley ("valle verde" in inglese) può riferirsi a:

 Australia
 Green Valley – sobborgo di Sydney
 Filippine
 Green Valley – baranggay di Ormoc
 Stati Uniti d'America
 Green Valley – census-designated place della Contea di Pima, Arizona
 Green Valley – census-designated place della Contea di Solano, California
 Green Valley – census-designated place della Contea di Pennington, Dakota del Sud
 Green Valley – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois
 Green Valley – census-designated place della Contea di Frederick, Maryland
 Green Valley – città della Contea di Marathon, Wisconsin
 Green Valley – città della Contea di Shawano, Wisconsin